Kokyū bezeichnet:
 Kokyū (Budō), die Atmung in japanischen Kampfsportarten
 Kokyū (Instrument), japanisches Streichinstrument